Ligia – imię żeńskie
 Ligia (Ligeja) – w mitologii greckiej jedna z syren, córka Acheloosa
 Ligia – rodzaj skorupiaków z rzędu równonogów

Zobacz też 

 Ligia Kallina – bohaterka powieści Quo Vadis H. Sienkiewicza
 Ligia Urniaż-Grabowska – polska lekarka i senator